Gillan peut faire référence à :

 Gillan, un groupe musical rock,
, leur premier album.

Lieux 

 , en Angleterre.
 Gillan, aussi appelée Guilan, une province d'Iran

Personnalités 

 , joueur anglais de cricket,
 , journaliste,
 Cheryl Gillan (1952-2021), femme politique britannique,
  (1943- ), homme politique canadien,
  (1903–1986), footballeur écossais,
 Ian Gillan (1945- ), musicien anglais,
  (1885–1981), personnalité écossaise,
  (1975- ), acteur britannique,
  (1957- ), journaliste américain,
 Karen Gillan (1987- ), actrice écossaise,
  (1951- ), homme politique du Montana,
 Lisa Roberts Gillan (1965- ), actrice américaine,
  (?-1879), personnalité ecclésiastique écossaise.

Voir aussi